Сегунда 1982/1983 () — 52-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1982/1983
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1982 году
Спорт в Испании в 1983 году